Jack Schwarz (ur. 24 kwietnia 1924 w Dordrechcie, zm. 26 listopada 2000) – filozof, humanista. Zasłynął z umiejętności panowania nad fizjologią swojego ciała (regulowanie temperatury, krwawienia, odczuwania bólu itp.)

Przeprowadzono na nim szereg eksperymentów psychologicznych.

Linki zewnętrzne 
  

Filozofowie
Studium przypadku
Urodzeni w 1924
Zmarli w 2000
Ludzie urodzeni w Dordrechcie